FKL è una fabbrica di cuscinetti a sfere e a rulli e alberi cardanici situata a Temerin, Serbia.; si tratta dell'unica fabbrica di cuscinetti e alberi cardanici in Serbia e nelle confinanti nazioni che formavano la ex Yugoslavia.

Storia 
Il 18 novembre 1961 fu fondata una società sotto il nome di “ Metal-Turning Service and Production Craft Cooperative” –“ METALUM” con l'intento di produrre componenti per veicoli e trattori ed offrire tutti i servizi nel campo della tornitura dei metalli.

Il 3 febbraio 1965 il nome fu cambiato in “Factory of roller bearings and cardan shafts, Temerin“ acronimo FKL. Da quel momento in poi la principale attività si concentra sulla produzione di cuscinetti e nel processo produttivo, furono introdotti processi di tornitura, trattamento termico,  rettifica e l'assemblaggio.  L'azienda esegue anche riparazioni, manutenzioni e test dei cuscinetti. Fin da 1975 tutta la produzione fu dedicata ai soli cuscinetti e alberi cardanici.

Tra il 1980 e il 1990 un rapido sviluppo permise alla fabbrica l'acquisizione di nuove tecnologie e nuovi macchinari a controllo numerico (CNC) per tornitura e rettifica. Nel 1986 la fabbrica venne trasferita nella zona industriale di Temerin, dove vennero costruiti due moderni capannoni di 25.000 m2 totali. Dal 1987 al 1988 fu acquistato e messo in funzione un forno a tappeto “AICHELIN” dedicato al trattamento termico per gli anelli.

Nel 1990 la FKL divenne una S.p.a.

Nel 2009 inizia il processo per la privatizzazione che si concluse nel 2015.

Nel 2017 la FKL diviene la principale fornitrice di cuscinetti alla fabbrica russa di mietitrebbie ROSTSELMASH LLC.

Nel 2018 viene modificata la ragione sociale da Spa a Srl.

Produzione 

FKL è una fabbrica specializzata per la produzione di cuscinetti e unità cuscinetto per macchine agricole. È una delle poche fabbriche con un ciclo produttivo completo nella fabbricazione dei cuscinetti comprendendo la tornitura, il trattamento termico, la produzione delle gabbie, la rettifica, la lappatura e l'assemblaggio. Nel 2019 occupava circa 700 persone e il 90% della produzione viene esportata nei principali mercati mondiali quali, Europa, Russia, Ukraina, Usa, Nuova Zelanda, Turchia, Egitto. La gamma di produzione è data da oltre 5.000 varianti di cuscinetti, diversi per tipo, uso e caratteristiche.

La fabbrica  è certificata ISO 9001 – 2015 – ISO 14001 2015 BS OHSAS 18001. FKL costantemente implementa prodotti e processi tecnologici nuovi, nonché tutte le proprie risorse. A tale scopo collabora con la municipalità di Temerin, con la camera di commercio serba e con la scuola media superiore Lukijan Musicki dove vengono formati i quadri per la professione di "operatore per trattamento industriale dei metalli", adottando il sistema educativo duale. Inoltre, nell'ambito del progetto 'Tempus', collabora con la Facoltà di ingegneria meccanica di Belgrado ed ha pubblicato un manuale sulla tecnologia di lavorazione e sui sistemi di tornitura e di rettifica in collaborazione con i professori della Facoltà di scienze tecniche di Novi Sad.

Gamma 
1) Gamma produzione standard: 
 Cuscinetti a sfera (gamma Y); 
 Cuscinetti radiali; 
 Supporti in ghisa e ghisa sferoidale; 
 Unità cuscinetto.

2) Gamma per applicazioni agricole:
 Cuscinetti frangizolle; 
 Cuscinetti seminatrici; 
 Cuscinetti per mietitrebbie; 
 Cuscinetti per pressapaglia; 
 Cuscinetti a spinta; 
 Cuscinetti speciali.

3) Gamma alberi cardanici: 
 Macchinario agricolo; 
 Macchinario industriale; 
 Veicoli.

Note

Collegamenti esterni 

Aziende serbe